Niemcy:
 Hochstädten – dzielnica Bensheimu

Zobacz też:
 Hochstätten
 Hochstetten
 Höchstetten